Сергей Докучаев:
 Докучаев, Сергей Вячеславович (род. 1978) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).
 Докучаев, Сергей Иванович (Серж Денем, «Ден Хам») — американский импресарио.